Lebrun, LeBrun oder Le Brun ist der Familienname folgender Personen:

 Agnès Le Brun (* 1961), französische Politikerin
 Albert Lebrun (1871–1950), französischer Präsident
 Alexis Lebrun (* 2003), französischer Tischtennisspieler
 André le Brun (1737–1811), französischer Bildhauer und Zeichner
 Anne Charles Lebrun (1775–1859), französischer General der Kavallerie
 Barthélémy Louis Joseph Lebrun (1809–1889), französischer General
 Céline Lebrun (* 1976), französische Judoka
 Charles Le Brun (1619–1690), französischer Maler und Ornamentenzeichner
 Charles-François Lebrun (1739–1824), französischer Staatsmann
 Christopher Le Brun (* 1951), britischer bildender Künstler
 Claude LeBrun (* 1956), britischer Mathematiker
 Danièle Lebrun (* 1937), französische Schauspielerin
 Dominique Lebrun (* 1957), französischer Geistlicher, Bischof von Saint-Étienne
 Élisabeth Vigée-Lebrun (1755–1842), französische Malerin
 Eric Lebrun (* 1967), französischer Komponist
 Félix Lebrun (* 2006), französischer Tischtennisspieler
 François Lebrun (1923–2013), französischer Historiker
 Francois-Jean-Baptiste Topino-Lebrun (1769–1801), französischer Maler und Revolutionär
 François Martin Lebrun (1799–1849), französischer Architekt und Ingenieur
 Françoise Lebrun (* 1944), französische Schauspielerin
 Franziska Lebrun (Franziska Dorothea Lebrun-Danzi bzw. Lebrun, geb. Danzi; 1756–1791), deutsche Sopranistin und Komponistin
 Guillaume Lebrun (1674–1758), französischer Jesuit, Altphilologe, Romanist und Lexikograf
 Heinrich Lebrun (1867–1914), deutscher Theaterschauspieler, Opernsänger (Tenor) und Kabarettist, siehe Heinrich Bruns (Schauspieler)
 Jacques Lebrun (1910–1996), französischer Segler
 Jeannine Le Brun (1915–1977), deutsche Fotografin
 Jean Paul Antoine Lebrun (1906–1985), belgischer Agrarwissenschaftler und Botaniker
 Karl August Lebrun (1792–1842), deutscher Schauspieler und Dramatiker
 Ludwig August Lebrun (1752–1790), Komponist der Mannheimer Schule
 Maurice le Brun, 1st Baron Brun (~ 1279–1354/55), englischer Adliger
 Nicolas Lebrun (* 1973), französischer Triathlet
 Pierre-Antoine Lebrun (1785–1873), französischer Dichter
 Pierre Henri Hélène Marie Tondu, genannt Lebrun-Tondu (1753–1793), französischer Außenminister
 Ponce-Denis Écouchard-Lebrun (1729–1807), französischer Dichter

 Sophie de Marbois-Lebrun (1785–1854), französische Philhellenin
 Theodor Lebrun (1828–1895), deutscher Schauspieler

Le Brun bezeichnet:
 Automobiles Le Brun, ehemaliger französischer Automobilhersteller